Salisb. som auktorsförkortning betyder:

 George Salisbury
 Richard Anthony Salisbury

Auktorer